Jersild har flere betydninger:

Navne 
 Jørgen Jersild (1913-2004) – dansk komponist og musikpædagog
 Jens Olaf Jersild (1959) – dansk journalist
 Jersild mod Danmark - domstolsafgørelse i EU
 Morten Jersild (1936-2009) – dansk reklamemand
 Per Christian Jersild (1935) – svensk læge og forfatter

Andet 
 Jersild & Spin – tidligere aktualitetsprogram på DR2
 Jersild Live − ugentlig tv-program, der blev sendt direkte på DR1 i 2008 -12